Велики жупан Вукан може бити:
 Вукан I (велики жупан), српски велики жупан од око 1080. до око 1112. године
 Вукан II (велики жупан), односно Вукан Немањић, српски велики жупан од око 1202. до око 1204. године

Види још 
 Вукан (вишезначна одредница)
 Урош I (вишезначна одредница)
 Урош II (вишезначна одредница)
 Велики жупан Тихомир (вишезначна одредница)